Горбачевский — фамилия.

Известные носители:
 Горбачевский, Александр Иванович (1918—1989) — Герой Советского Союза.
 Горбачевский, Андрей Алексеевич — инженер-разработчик РЛС.
 Горбачевский, Василий Романович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6527; 5 декабря 1841.
 Горбачевский, Витольд Антонович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 10 февраля 1917 (посмертно).
 Горбачевский, Владимир Николаевич — Георгиевский кавалер; подполковник; 29 октября 1917 (посмертно).
 
 Горбачевский, Никита Иванович (1804—1880) — российский историк и археограф.
 Горбачевский, Павел Николаевич — Георгиевский кавалер; подпоручик; 14 июня 1915 (посмертно).
 Горбачевский сельсовет — сельский Совет на территории Россонского района Витебской области Республики Беларусь.

 Горбачевский Владислав Антонович — Политический деятель, депутат Социал-демократической партии Народного согласия.